Diz est notamment un nom propre galicien et portugais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 , lieudit de la paroisse de Dozón, dans la commune de Dozón en Galice ;
 , lieudit de la paroisse de , dans la commune de Outes et la province de La Corogne en Galice (Espagne).

Étymologie 
Diz est un prénom médiéval et un patronyme essentiellement galicien, mais également portugais de manière rare. Le Diz galicien est une variante hypocoristique des patronymes hispaniques Díaz et Díez, dérivés du prénom Diego, lui-même issu des prénoms médiévaux Didaci Didaco, Didago ou Diago d’origine incertaine. Selon le linguiste Ranko Matasović, spécialiste des langues indo-européennes et des langues celtiques, il pourrait tenir son origine de l’adjectif celtique *diacu, « lent », qui a également donné diawg en galois et dieg en breton.

Répartition géographique du patronyme Diz 
La répartition géographique des individus de patronyme Diz montre que 3 provinces de Galice sur les 4 existantes ont la plus forte concentration d’Espagne, surtout dans les deux provinces du Sud-Ouest, de Pontevedra et d'Ourense, et dans une moindre mesure, dans la La Corogne.

Patronyme 

  (1994-), footballeur cubain ;
 Alejandro Diz (1965-), joueur de volley-ball argentin ;
  (1885-1936), médecin et homme politique galicien ;
  (1955-2010) , musicien espagnol de habaneras ;
 , plus connu comme Figueiredo (1960-1984), footballeur brésilien ;
  (1917-2004), institutrice galicienne, victime de la double persécution franquiste en Espagne et salazariste au Portugal ;
  (1979-), footballeur argentin ;
  (1936-), médecin et écrivain galicien ;
  (1910-1967), footballeur galicien ;
  (1934-) sportif multi-handisport argentin ;
  (1953-), homme politique galicien ;
  (1953-), instituteur et écrivain galicien ;
  (1927-), écrivain galicien ;
  (1981-), compositeur et directeur d’orchestre galicien ;
  (1968-), avocat et homme politique colombien, suspecté d’entretenir des liens avec des bandes criminelles ;
  (1976-), écrivain galicien ;
  (1912-2003), homme politique galicien ;

Personnage de fiction 
 DiZ (Darkness in Zero), pseudonyme de Ansem le Sage, personnage de Kingdom Hearts, série de jeux vidéo d'action-RPG développée par Square Enix.

Informatique 
 .diz, extension de fichier informatique signifiant Description In Zipfile (« Description dans fichier ZIP »).

Références 

Patronyme portugais
Patronyme galicien